Анато́лий Нефёдов:
 Нефёдов, Анатолий Иванович (1914—1973) — Герой Советского Союза.
 Нефёдов, Анатолий Павлович (1939—2001) — советский и российский учёный.